Die FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2019 war die 10. Austragung des Weltmeisterschaftsturniers für Männer im Beachsoccer, welche von der FIFA organisiert wurde. Zum ersten Mal wurde die Beachsoccer-Weltmeisterschaft in Paraguay ausgetragen. Sie fand vom 21. November bis 1. Dezember 2019 in Asunción statt.

Bewerbungsverfahren und Vergabe 
Der Zeitplan zur Bestimmung des Austragungsortes war wie folgt:

 14. Juni 2018 – FIFA beginnt mit dem Bewerbungsverfahrens
 29. Juni 2018 – Frist, innerhalb derer die Nationalverbände Interesse an der Ausrichtung gegenüber der FIFA erklären können.
 6. Juli 2018 – Die FIFA schickt die Bewerbungskampagne und die Teilnahmebedingungen an die Verbände, damit die Nationalverbände diese analysieren können.
 27. Juli 2018 – Frist für die Verbände, um die Bedingungen der Dokumente zu akzeptieren und ein offizielles Angebot abzugeben.
 14. September 2018 – Frist für die Nationalverbände zur Vorbereitung und Einreichung ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen zur Bewertung durch die FIFA.
 26. Oktober 2018 – Bekanntgabe des Austragungsortes durch die FIFA.

Länder, von denen bekannt war, dass sie sich für die Austragung des Wettbewerbs beworben haben:
 
 
 

Am 1. Oktober 2018 empfahl das FIFA-Organisationskomitee, die Austragung an Paraguay zu vergeben, da sie der einzige Verband seien, der nach der ersten Phase der Interessenerklärung ein offizielles Gebot abgegeben haben. Am 26. Oktober 2018 wurde auf der Sitzung des FIFA-Rats in Kigali (Ruanda) bekanntgegeben, dass Paraguay die Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2019 austragen wird.

Qualifikation 
 Afrika: Die Qualifikation (Beachsoccer-Afrikameisterschaft) fand vom 8. bis 14. Dezember 2018 in Scharm asch-Schaich, Ägypten statt.
 Asien: Die Qualifikation (Beachsoccer-Asienmeisterschaft) fand vom 7. bis 17. März 2019 in Pattaya, Thailand statt.
 Ozeanien: Die Qualifikation (Beachsoccer-Ozeanienmeisterschaft) fand vom 20. bis 24. Juni 2019 in Papeete, Tahiti statt.
 Europa: Die Qualifikation fand in Moskau, Russland vom 19. bis 27. Juli 2019 statt. Es nahmen 20 Mannschaften teil, die die vier Endrundenplätze ausspielten.
 Nord-, Mittelamerika und Karibik: Die Qualifikation (Beachsoccer-CONCACAF-Meisterschaft) fand vom 13. bis 19. Mai 2019 in Puerto Vallarta, Mexiko statt.
 Südamerika: Die Qualifikation fand in Rio de Janeiro, Brasilien vom 28. April bis 5. Mai 2019 statt.

Teilnehmer 
Für die Endrunde qualifizierten sich letztlich folgende 16 Nationalmannschaften aus den jeweiligen Kontinentalverbänden:

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Finalrunde 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg nach Penalty-Schießen

Auszeichnungen 
 adidas Goldener Ball: 
 adidas Goldener Torschütze:  (16 Tore)
 adidas Goldener Handschuh: 
 FIFA Fairplay-Auszeichnung:  Senegal

Weblinks 
 Informationen auf fifa.com
 Informationsportal (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Fußballveranstaltung 2019
Fußball (Paraguay)
Sportveranstaltung in Asunción